Desa Kalirejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,80, long 110,03), 
 Desa Kalirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,30, long 110,07), 
 Desa Kalirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,60, long 110,12), 
 Desa Kalirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,56, long 109,59), 
 Desa Kalirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,69, long 109,69), 
 Desa Kalirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,01, long 109,72), 
 Desa Kalirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,80, long 109,89), 
 Desa Kalirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,90, long 110,14), 
 Desa Kalirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 110,79), 
 Desa Kalirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,06, long 110,23), 
 Desa Kalirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,01, long 112,50), 
 Desa Kalirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,62, long 112,89), 
 Desa Kalirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,12, long 109,95), 
 Desa Kalirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,86, long 113,71), 
 Desa Kalirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,10, long 111,10), 
 Desa Kalirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,70, long 112,92), 
 Desa Kalirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,69, long 112,74), 
 Desa Kalirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,77, long 113,24), 
 Desa Kalirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,14, long 111,93), 
 Desa Kalirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,18, long 112,38), 
 Desa Kalirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,25, long 111,54), 
 Desa Kalirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,25, long 114,35), 

Robotskapade Indonesienförgreningar